, pape de 816 à 817 ;
 , évêque d'Auvergne de 1014 à 1025.
, roi de Hongrie ;
, prince de Moldavie.